

Міфологія 
 Гонор, також Гонос, ( — слава) — римське божество честі.

Географія 
 Гонор,  — селище в США, в окрузі Бензі штату Мічиган.

Політика 
 «Гонор» — український молодіжний рух.

Музика 
 «Гонор»,  — польський рок-гурт.
 «Гонор» — друга платівка гурту «Пропала грамота» (2009).

Етика 
 Гонор — те саме що честь, гідність.

Психологія 
 Гонор — риса характеру, що надає людині перебільшене уявлення про свою гідність.

Див. також 
 Гонорій
 Гоноріс кауза
 «Honor» — бренд мобільних пристроїв
 Honores mutant mores — латинський вираз